Sprunger ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Sprunger (* 1986), Schweizer Siebenkämpferin und Sprinterin
 Janika Sprunger (* 1987), Schweizer Springreiterin
 Julien Sprunger (* 1986), Schweizer Eishockeyspieler
 Léa Sprunger (* 1990), Schweizer Sprinterin und Hürdenläuferin
 Michel Sprunger (* 1985), schweizerisch-italienischer Fußballspieler
 Noé Sprunger (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler